Claude Durival (1728-1805), agronome français
 Jean-Baptiste Durival (1725-1810), historien français
 Nicolas Durival (1713-1795), historien français